Wyniki turnieju piłki nożnej rozegranego podczas Igrzysk Azjatyckich 1954. Udział brali tylko mężczyźni.

Grupa A 
1.  - 4 pkt.
2.  - 2 pkt.
3.  - 0 pkt.

Grupa B 
1.  - 4 pkt.
2.  - 2 pkt.
3.  - 0 pkt.

Grupa C 
1.  - 3 pkt.
2.  - 3 pkt.
3.  - 0 pkt.

Grupa D 
1.  - 3 pkt.
2.  - 2 pkt.
3.  Singapur - 1 pkt.

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Medaliści

Bibliografia 
http://www.rsssf.com/tablesa/asgames54.html

1954 w piłce nożnej
Igrzyska Azjatyckie 1954
1954

Przypisy